Гвасимал има више значења:

 Гвасимал, Ла Секадора (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвасимал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвасимал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гвасимал (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику